Zaire — antigo nome da atual República Democrática do Congo
 Rio Congo — no passado chamado rio Zaire
 Zaire (província) — província de Angola
 NRP Zaire — navio-patrulha da Classe Cacine da Marinha Portuguesa
 Navio Biblioteca Zaire - designação de um navio estático localizado no Lobito

Desambiguações de topônimos